2002 Голяма награда на Белгия е 49-о за Голямата награда на Белгия и четиринадесети кръг от сезон 2002 във Формула 1, провежда се на 1 септември 2002 година на пистата Спа-Франкоршан близо до градчетата Спа и Франкоршан, Белгия.

Репортаж

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Белгия
2002 година в Белгия